Nel 2007 ha militato nell'AC Bellinzona, formazione svizzera di Challenge League neo-promossa in Super League. Disputerà la stagione 2008-2009 con il Neuchatel Xamax, squadra pure iscritta al massimo campionato Svizzero di Super League.

Collegamenti esterni